Mit Bitterkeit kann gemeint sein:

 die Geschmacksempfindung bitter
 Ärger, eine vorübergehende Emotion
 Verbitterung, eine dauerhafte tiefe Enttäuschung und Unzufriedenheit

 Siehe auch
 Syllogismen der Bitterkeit, Werk von Emil Cioran